Bengt Erlandsson kan avse någon av följande:
Bengt Erlandsson Kafle (död 1636), landshövding, introducerades år 1625 på Sveriges Riddarhus med den adliga ätten nr 70 Kafle
Bengt Erlandsson Hofsten (1689–1752), kommerseråd, adlades 1726 med namnet von Hofsten
Bengt Erlandsson (1922–2016), känd som Big Bengt, nöjesentreprenör, känd som High Chaparral
Bengt Erlandsson (polis) (1924–2003), länspolismästare i Göteborgs och Bohus län
Bengt Erlandsson (född 1933), journalist, chefredaktör för Bohusläningen 1979–1981
Bengt Erlandsson, kallad Cello, journalist och amatörmusiker, huvudperson i Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes (1924)
Bengt Erlandsson, företagare, tidigare delägare i Eneryda glasbruk